Landricourt, commune française de l'Aisne
 Landricourt, commune française de la Marne